

Portugal 
 Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição (Póvoa de Varzim) — Póvoa de Varzim, Distrito do Porto
 Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição do Ilhéu — Funchal, Madeira
 Baluarte de Nossa Senhora da Conceição — Setúbal, Área Metropolitana de Lisboa

Brasil 
 Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição (Rio de Janeiro) — Rio de Janeiro
 Fortaleza de Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba — Palhoça, Santa Catarina
 Fortaleza de São Francisco Xavier da Ilha de Villegagnon — Rio de Janeiro

Desambiguações de construções